Irish Society bezeichnet:

Irish Society for Promoting the Education of the Native Irish through the Medium of Their Own Language
The Honourable The Irish Society